Summa Vitae steht für
Summa Vitae (Konrad von Marburg), Vita der Hl. Elisabeth
Titel der Kompositionen
Summa vitae (István Szelényi) (1956)
Summa vitae (Hans Chemin-Petit), Kantate